

Anno 
 1958 – (MCMLVIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1958 a.C.

Matematica 
 1958 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1958 Chandra – asteroide della fascia principale del sistema solare.